Paul Reinhart (né le  à Kitchener en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui joua 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey au poste de défenseur chez les Flames d'Atlanta, les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver.

Reinhart fut repêché en  position au total par les Flames au repêchage d'entrée dans la LNH 1979 des Rangers de Kitchener. Il termine sa carrière avec 133 buts et 426 passes pour 559 points en 648 matches.

Parenté dans le sport 
Il est le père de Max Reinhart, Griffin Reinhart et Sam Reinhart.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 || Rangers de Kitchener || OHA || 53|| 6|| 33|| 39|| 42||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1976-1977 || Rangers de Kitchener || OHA || 51|| 4|| 14|| 18|| 16||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1977-1978 || Rangers de Kitchener || OHA || 47|| 17|| 28|| 45|| 15||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1978-1979 || Rangers de Kitchener || OHA || 66|| 51|| 78|| 129|| 57||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1979-1980|| Flames d'Atlanta || LNH|| 79|| 9|| 38|| 47|| 31||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1980-1981|| Flames de Calgary || LNH|| 74|| 18|| 49|| 67|| 52|| 16|| 1|| 14|| 15|| 16
|-
|1981-1982|| Flames de Calgary || LNH|| 62|| 13|| 48|| 61|| 17|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1982-1983|| Flames de Calgary || LNH|| 78|| 17|| 58|| 75|| 28|| 8|| 6|| 3|| 9|| 2
|-
|1983-1984|| Flames de Calgary || LNH|| 27|| 6|| 15|| 21|| 10|| 11|| 6|| 11|| 17|| 2
|-
|1984-1985|| Flames de Calgary || LNH|| 75|| 23|| 46|| 69|| 18|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|1985-1986|| Flames de Calgary || LNH|| 32|| 8|| 25|| 33|| 15|| 21|| 5|| 13|| 18|| 4
|-
|1986-1987|| Flames de Calgary || LNH|| 76|| 15|| 54|| 69|| 22|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|1987-1988|| Flames de Calgary || LNH|| 14|| 0|| 4|| 4|| 10|| 8|| 2|| 7|| 9|| 6
|-
|1988-1989|| Canucks de Vancouver || LNH|| 64|| 7|| 50|| 57|| 44|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
|1989-1990|| Canucks de Vancouver || LNH|| 67|| 17|| 40|| 57|| 30||   ||   ||   ||   ||   

| 648|| 133|| 427|| 560|| 277|| 82|| 23|| 54|| 77|| 42

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1960
Naissance à Kitchener
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flames d'Atlanta
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Défenseur de hockey sur glace